Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1990 года — 1-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

После восстановления независимости Литвы «Жальгирис», «Атлантас» и «Инкарас» покинули чемпионат СССР по футболу. Было решено проводить свой чемпионат, взяв за основу участников чемпионата Литовской ССР.

9 сильнейших клубов республики (из 7 городов) вместе с 6-ю латвийскими, 2-мя эстонскими и одной российской (из Калининградской области) командами провели турнир Балтийская лига. Команды сыграли между собой по 2 раза (дома и в гостях). 4 лучших клуба Литвы вышли в плей-офф, где с 4-мя лучшими командами регулярного чемпионата разыграли медали.

В розыгрыше регулярного чемпионата участвовали 16 клубов (из 11 городов), которые сыграли между собой по 2 раза (дома и в гостях).

Балтийская лига 
После 14-го тура турнир покинула 1 эстонская команда (результаты матчей с её участием были аннулированы). В итоге клубы провели по 32 матча.

Литовские команды в турнирной таблице расположились следующим образом:

1. Жальгирис2. Сириюс3. Экранас5. Йоварас6. АСММ Инкарас7. Банга9. Сакалас11. Нерис17. Судува

Жирным шрифтом выделены команды, которые вышли в плей-офф.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Список победителей чемпионата 
Игроки: Саулюс Адомаускас, Саулюс Атманавичус, Зенонас Атутис, Роландас Бубляускас, Раймондас Вайнорас, Владас Григаравичус, Томас Жюкас, Аудрюс Жута, Валериюс Киселёвас, Гинтарас Квилюнас, Саулюс Микалаюнас, Овидиюс Мозурайтис, Роландас Навикас, Викторас Ольшанскис, Марюс Пошкус, Кястутис Рузгис, Линас Скарбалюс, Эдгарас Тумасонис, Арунас Шуйка.

Ст. тренер: Шендерис Гиршовичюс.

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Футбол в СССР в 1990 году
1990 год в Литве